Cerea es un planeta del universo de ficción de la Guerra de las Galaxias situado cerca del borde exterior.

Características
Sus habitantes, los cereanos, son muy parecidos a los humanos. Se diferencian por poseer un cerebro binario y un segundo corazón, indispensable para soportar vitalmente el primer órgano. Rechazan la tecnología y afirman que corrompe a los seres inteligentes. 

Como la proporción de hembras es muy elevada, la poligamia es legal y se considera necesaria para la preservación de la especie. Por esa razón, y aunque los Jedi tienen prohibido el matrimonio, el maestro Ki-Adi-Mundi tiene permitido el apareamiento.

Puesto que la República Galáctica era un ente en su mayoría usuario de la tecnología, ha sido rechazada por los ancianos y otros cereanos. 

Algunas excepciones son el maestro del Consejo Jedi Ki-Adi-Mundi, y Tarr Seirr, otro Jedi que luchó en las Guerras Clon.

Tiempo después de declaradas las Guerras Clon, Cerea fue vista como un planeta potencialmente útil por lo que la República y la Confederación de Sistemas Independientes lucharon por tenerlo bajo su control. Al final murieron millares de cereanos, siendo uno de los sucesos más trágicos de esa época.

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (C-D)#Cerea